Carmichael är namn på en skotsk klan och är därmed ett efternamn, somförekommeri engelsktalande länder. Det förekommer vidare som geografisktnamn,också i engelsk-talande länder.

Personer med efternamnet Carmichael

 Alistair Carmichael
 Archibald Hill Carmichael
 Hoagy Carmichael
 Ian Carmichael
 Laura Carmichael
 Malcolm Carmichael
 Nelson Carmichael
 Ricky Carmichael
 Robert Daniel Carmichael, matematiker
 Stokely Carmichael

Skotska efternamn